I, i — девятая буква базового латинского алфавита. В латинском языке и современных европейских языках она называется «и» () или похоже на «и» (например, ,  или ), но в английском алфавите она называется «ай» ().

Употребление 
 В системе римских цифр обозначает число 1.
 В химии I — символ иода.
 В физике I — обозначение силы тока или момента инерции.
 В математике  — обозначение мнимой единицы.
 В программировании i часто используется как индексная переменная цикла.
 В HTML тег <i> использовался для указания курсивного () написания.
 В нумизматике литера I служила на монетах знаком гамбургского (на германских) и лиможского (на французских) (до 1880 года) монетных дворов.
 Строчная i — маркетинговый ход в именовании многих программных и аппаратных продуктов корпорации «Apple».
 В английском языке заглавная буква I обозначает личное местоимение 1-го лица единственного числа ().

Происхождение 
Латинская буква I происходит от греческой иоты, которая, в свою очередь, происходит от финикийской буквы йод.

Компьютерная кодировка 
 В Unicode заглавной букве I присвоен код U+0049, а строчной i — U+0069.
 В кодировке ASCII код заглавной I — 73, строчной i — 105; в двоичном представлении 01001001 и 01101001 соответственно.
 В кодировке EBCDIC код заглавной I — 201, строчной i — 137.
 В HTML и XML знаки I и i могут быть представлены соответственно как «» и «».

См. также 
 Список латинских букв
 Ï (латиница)
 Î (латиница)
 Í (латиница)
 І (кириллица)

Примечания

Ссылки